Выборгский кафедральный собор:
Старый кафедральный собор — лютеранский, сохранился в руинах близ Часовой башни,
Спасо-Преображенский собор — православный, сохранился на Соборной площади,
Новый кафедральный собор — лютеранский, не сохранился, располагался близ почтамта и городской библиотеки.